Carl eller Karl Dahlgren kan syfta på bland andra:

 Carl Dahlgren, svensk riksdagsman
 Carl Dahlgren, svensk konstsamlare och donator
 Carl Fredric Dahlgren, svensk präst 
 Karl P. Dahlgren, svensk kirurg